Gurgaon (district)
Gurgaon (stad)